Philips I van Dorp (-, 1411) - ambachtsheer van Dorp, rentmeester van Noord-Holland, thesaurier en stedehouder van Holland
Philips II van Dorp (1587-1652) - ambachtsheer van Dorp, admiraal